Ел Пасо () град је у америчкој савезној држави Тексас. Шести је по величини град у Тексасу. По попису становништва из 2010. у њему је живело 649.121 становника.

Географија
Ел Пасо се налази на надморској висини од 1.140 m.

Клима

Демографија
Према попису становништва из 2010. у граду је живело 649.121 становника, што је 85.459 (15,2%) становника више него 2000. године.

Партнерски градови
  Закатекас
  Тореон
  Сијудад Хуарез
  Херез де ла Фронтера
  Чивава

Референце

Спољашње везе

 

Градови у Тексасу
Википројект географија/Насеља у САД